Сан Кинтин има више значења:

 Сан Кинтин (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Кинтин, Акуикола (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Кинтин (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Кинтин (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кинтин (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Кинтин, Гранха (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кинтин (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кинтин (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Кинтин (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Кинтин (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику